Аквамарин () — російськомовний 4-серійний мінісеріал 2020 року знятий в Україні. Серіал знятий режисером Сергієм Крутіним. 

В Україні мінісеріал вийшов на телеканалі ТРК Україна 8 березня 2021 року. В Росії мінісеріал має вийти на телеканалі Росія-1 в 2021 році.

Сюжет 
Головна героїня Марина (Анастасія Іванова) — самодостатня дівчина журналістка із заможної родини, має коханого.
 
Її життя кардинально змінюється через нещасний випадок на роботі батька. Життєві пріоритети змінюються, як і міняються у не найкращий бік люди, яким вона раніше довіряла.

Актори 
 Анастасія Іванова
 Дмитро Ратомський
 Олександр Давидов
 Олександр Наумов
 Дар'я Трегубова
 Михайло Кукуюк
 Микола Боклан
 Юлія Амелькіна
 Микита Слободенюк
 Дар'я Марченко
 Ірина Рождественська
 В'ячеслав Соломка
 Олексій Смолка
 Анатолій Зиновенко
 Ніна Кастроф
 Гордій Дзюбинський
 Ілона Арсентьєва
 Надія Козленко
 Тетяна Вашневська
 Юлія Гапчук
 Марина Кінах
 Діана Горда
 Дмитро Гарбуз
 В'ячеслав Бабенков
 Тетяна Печьонкіна
 Микола Бутковський
 Володимир Гончаров
 Леонід Захарченко
 Ігор Салімонов
 Олександр Миронов
 Сергій Улашев
 Андрій Танбаш

Фільмування 
Фільм знімався в Києві і околицях.

Посилання 
 Аквамарин  на сайті filmstream.com.ua/uk/
 Аквамарин  на сайті ТРК Україна

Телесеріали України 2021
Телесеріали російською мовою